Brouwers ist der Familienname folgender Personen:

 Dolf Brouwers (1912–1997), niederländischer Operettensänger, Komiker
 Eef Brouwers (1939–2018), niederländischer Journalist
 Evert Brouwers (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Hermann Brouwers (* 1900), deutscher Funktionär
 Jeroen Brouwers (1940–2022), niederländischer Journalist, Schriftsteller und Essayist
 Johnny Brouwers (* 1930), belgischer Jazzpianist
 Marco Brouwers (* 1958), niederländischer Volleyballspieler
 Roel Brouwers (* 1981), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brouwer